Хольст — распространнёная фамилия в ряде европейских языков (, , , ). Известные носители:

 Хольст, Генри (1899—1991) — датский скрипач и педагог.
 Хольст, Герман Эдуард фон (1841—1904) — немецкий историк.
  (1884—1977) — норвежский лыжник.
 Хольст, Кристиан (род. 1981) — фарерский футболист.
 Хольст, Максимилиан (род. 1989) — немецкий гандболист.
 Хольст, Маркус (род. 1991) — эстонский футболист.
 Хольст, Оскар (1892—1968) — норвежский скрипач и дирижёр.
 Хольст, Ханс Петер (1811—1893) — датский поэт, писатель, журналист, редактор и переводчик.
 Хольст, Хеннинг (1891—1975) — датский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1920 года.
 Хольст, Хюбнер фон (1881—1945) — шведский стрелок.
 Хольст, Эрик фон (1894—1962) — эстонский и немецкий яхтсмен.
 Хольст, Эрика (род. 1979) — шведская хоккеистка.

См. также 
 Холст